Украї́нська асоціа́ція працівникі́в бібліоте́к для діте́й є всеукраїнською громадською організацією, що на добровільних засадах об'єднує працівників бібліотечних, інформаційних, навчальних установ, що сприяють удосконаленню інформаційного і бібліографічно-бібліотечного забезпечення дітей.

Загальна характеристика 
Діяльність Асоціації розповсюджується на територію України.

Рішення про утворення Асоціації та Статут було ухвалено Установчою конференцією від 22 квітня 1999 року на якій були присутні 52 делегати від первинних організацій Волинського, Дніпропетровського, Донецького, Житомирського, Івано-Франківського, Кіровоградського, Луганського, Львівського, Миколаївського, Одеського, Полтавського, Рівненського, Запоріжського, Закарпатського, Сумського, Тернопільського, Хмельницького, Черкаського обласних та Київського, Севастопольського, Кременчуцького, Львівського міських відділень асоціації.

Установчою конференцією обрано керівний склад Асоціації:

Президент Асоціації — Кобзаренко Анастасія Степанівна, генеральний директор державного закладу «Національна бібліотека України для дітей», Герой України.

Віце-президенти:

Скнар Валентина Кирилівна, професор, завідувач кафедри бібліотекознавства та інноваційних технологій Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Безручко Надія Іванівна, директор Київської міської бібліотеки для дітей.

Долбенко Тетяна Олексіївна — професор, завідувач кафедри бібліотечно-інформаційного обслуговування, декан факультету інформаційних систем та бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв.

Президія з 17 чоловік, членів Асоціації.

Статус юридичної особи Асоціація набула 2 лютого 2000 року (Свідоцтво № 1321 Мінюста України).
  
Головною метою Асоціації є сприяння підвищенню престижу бібліотечної професії, збереженню і розвитку мережі дитячих бібліотек та захисту законних, творчих, соціальних, культурних та інших спільних інтересів своїх членів.

Основні завдання Асоціації:

 репрезентування та захист інтересів членів Асоціації у державних установах;
 сприяння створенню гарантій доступу дітей до всього обсягу накопичених інформаційних ресурсів;
 сприяння розробці і реалізації державної політики в галузі дитячого читання, книговидання, підтримки дитячих бібліотек;
 сприяння вдосконалення бібліотечного законодавства, організації та управління бібліотеками для дітей;
 сприяння утворенню спеціального центру та вивченню дитячого читання і книги для дітей, проведенню міждисциплінарних фундаментальних досліджень в галузі дитячого читання;
 організація підвищення професійного рівня своїх членів, формування середовища для їхнього професійного спілкування;
 сприяння запровадженню в роботу дитячих бібліотек нових технологій і сучасної техніки.

Окремі події у житті організації 
2014 р. Листи та звернення Асоціації працівників бібліотек для дітей щодо Засідання Експертної групи Української бібліотечної асоціації та Асоціації бібліотек України

У 2017 р. Українська асоціація працівників бібліотек для дітей увійшла до складу Національної секції України Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY). Вона має офіційний статус в ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ, IBBY.

У 2017 р. організацію очолила генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей (з 2013 р.) Гордієнко Алла Іванівна

У 2018 р. за підтримки Асоціації стартував міжрегіональний інноваційний проект із профорієнтації учнівської молоді «ПрофіКемп» (2018—2019 рр. — задіяна учнівська молодь Херсонської, Львівської, Закарпатської та Рівненської областей та відповідних обласних бібліотек для дітей).

2021 р. Відзнаку для сучасних українських дитячих письменників — Всеукраїнську премію імені Всеволода Нестайка — заснували 2021 року Національна секція Міжнародної ради дитячої та юнацької книги, Національна бібліотека для дітей, Українська асоціація працівників бібліотек для дітей та родина письменника за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Див. також 
 Українська бібліотечна асоціація
 Асоціація
 Бібліотека
 Бібліотекар
 Бібліотечна справа

Примітки 

Громадські організації
Бібліотечна справа